«Sounder» puede referirse a:
 Sounder (1969), novela de William H. Armstrong.
 Sounder (1972), película.
 Ferrocarril Regional Sounder, de Seattle.
 Sounder, banda de Brasil.